Лебеди́ное о́зеро:
 «Лебединое озеро» — балет Петра Чайковского (1876, op. 20), более всего известный в постановке Льва Иванова и Мариуса Петипа (1895).
 «Лебединое озеро» — фильм-балет Аполлинария Дудко и Константина Сергеева с участием Елены Евтеевой и Джона Марковского (1968).
 «» — балет Мэтью Борна на музыку Чайковского (1995).
 «Лебединое озеро» — аниме Ябуки Кимио из серии «Знаменитые сказки мира» (1981).
 «Лебединое озеро. Зона» — художественный фильм Юрия Ильенко по сценарию Сергея Параджанова (1989).
 «Лебединое озеро» — речной круизный теплоход 1986 года постройки.

Топоним 
Армения
 Лебединое озеро — декоративный водоём в центре Еревана, у площади Свободы.

Канада
  — озеро в провинции Манитоба.

Россия
 Лебединое озеро — озеро в бассейне реки Карасик, Хасанский район, Приморский край.
 Лебединое озеро — озеро в бассейне реки Туманная, Хасанский район, Приморский край.
 Лебединое озеро — озеро на острове Итуруп.
 Лебединое озеро — озеро у поселка Лебедевка Выборгского района Ленинградской области.
 Лебединое озеро — озеро в Липецке на территории Новолипецкого металлургического комбината.
 Лебединое озеро — озеро в Ейском районе Краснодарского края в станице Должанская.

США
  — рукотворное озеро на острове Баранова (Аляска).
  — озеро в штате Кентукки.
  — озеро в штате Монтана.
  — озеро в штате Мэн.
  — исторический район города Талса (Оклахома).
  — озеро в штате Южная Дакота.

См. также 
  (значения)
 Лебединый остров